Тяжёлая атлетика в Казахстане начала развиваться с 1935 года.

История тяжёлой атлетики Казахской ССР 
Первый чемпионат республики состоялся в 1937 году. Начиная с 1954, штангисты Казахстана постоянно устанавливали мировые и всесоюзные рекорды, завоевывали высокие титулы на крупнейших соревнованиях. Степан Ульянов дважды (1958 и 1960) завоевывал титул чемпиона СССР, устанавливал мировые рекорды. А. Колодков, П. Ким, В. Дрекслер, А. Храпатый и С. Филимонов неоднократно устанавливали мировые и всесоюзные рекорды. Василий Мажейков (Алма-Ата) в 1975 году стал серебряным призёром чемпионата мира, Анатолий Храпатый — победитель Олимпийских игр (Сеул, 1988), неоднократный чемпионы мира, Европы, СССР, Спартакиады народов СССР, Юрий Зайцев стал победителем Олимпиады в Монреале (Канада, 1976), а Виктор Мазин победил на Московской Олимпиаде (1980). Сергей Копытов чемпион СССР и IX Спартакиады народов СССР (1986), а Евгений Сыпко — победитель IX Спартакиады народов СССР (1986), серебряный призёр чемпионата Европы (1987).

История тяжёлой атлетики Республики Казахстан 
После распада Советского Союза именно А. Храпатый принес уже независимому Казахстану первую медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике.
С. Филимонов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Афинах. А спустя год состоялся успех 17-летнего Кызылординского Ильи Ильина, который на чемпионате мира в Дохе (Катар) сенсационно победил в весе до 85 кг. Ещё через год он, перейдя в категорию до 94 кг, стал двукратным чемпионом мира, а в 2008-м — олимпийским чемпионом Пекина (Китай). В 2009 году на чемпионате мира по в Гойанг-Сити (Южная Корея) — 4 золотых медалей и второе общекомандное место. Среди них 16-летняя Зульфия Чиншанло (попавшая в книгу рекордов Гиннесса как самая молодая чемпионка мира) и Светлана Подобедова, выигравшие «золото».

На Олимпиаде-2012 в Лондоне казахстанские тяжелоатлеты выиграли 4 золотые медали: Илья Ильин, Светлана Подобедова, Майя Манеза и Зульфия Чиншанло. Но затем все четверо были дисквалифицированы Международным Олимпийским комитетом за применение допинга .

Федерация тяжёлой атлетики 
Федерация тяжёлой атлетики РК была образована в 1992 году для развития в Казахстане этого вида спорта, входящего в программу летних Олимпийских игр. Федерация входит в Международную федерацию тяжёлой атлетики и Азиатскую федерацию тяжёлой атлетики.

Президент Федерации — Тусупбеков Жанат Рашидович.

Примечания

Ссылки 
 http://wfrk.kz/
 https://web.archive.org/web/20130520222441/http://sk-sport.kz/fund/federation/6
 https://web.archive.org/web/20161026081138/http://power-athletic.com/

Дополнительная литература 
Спортивный Казахстан. Энциклопедический сборник.

Тяжёлая атлетика в Казахстане
Тяжёлая атлетика